Bryan Gil Salvatierra (Barbate, 11 februari 2001) is een Spaans voetballer die als aanvaller speelt. Hij stroomde door uit de jeugdopleiding van Sevilla. Hij vertrok in januari 2022 voor ten minste een halfjaar terug naar Sevilla FC, dat hem op huurbasis overnam van Tottenham Hotspur.

Carrière 
Bryan Gil speelde in de jeugd van Sevilla waar hij ook zijn debuut in het profvoetbal maakte op 6 januari 2019, in de met 1-1 gelijkgespeelde thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid. Hij kwam in de 93e minuut in het veld voor Wissam Ben Yedder. In 2020 werd hij verhuurd aan CD Leganés en daarna aan SD Eibar. In juli 2021 tekende Gil een vijfjarig contract bij Tottenham Hotspur FC. Erik Lamela bewandelde de omgekeerde weg.

Clubstatistieken 

t.e.m. 6 oktober 2021.

Interlandcarrière
Gil maakte deel uit van verschillende Spaanse nationale jeugdelftallen. Hij kwam uit voor Spanje –17 op het EK –17 van 2018 en behoorde tot de basiself van het Spanje –19 dat het EK –19 van 2019 won. Op 25 maart 2021 maakte hij zijn debuut voor het Spaans voetbalelftal in een WK-kwalificatieduel tegen Griekenland (1–1) in Granada.

Erelijst

Referenties 

Spaans voetballer